Archieparquía de Tiro puede referirse a:

 Archieparquía de Tiro de los maronitas;
 Archieparquía de Tiro de los melquitas